Die Abkürzung FPS steht für:
  (Bilder pro Sekunde), ein Maß für die Bildfrequenz
  oder auch , eine englische Einheit für Geschwindigkeit, siehe Angloamerikanisches Maßsystem#Geschwindigkeit
 , eine Paketvermittlung in der zweiten OSI-Schicht
 , eine Kategorie der Computerspiele, siehe Ego-Shooter
 Freie Partei Salzburg, eine Partei im österreichischen Bundesland Salzburg
 Freiheitliche Partei Südtirols
 Freiheits-Partei der Schweiz
 Friedrich-Paulsen-Schule (Niebüll)
 Floating Point Systems, ein amerikanischer Prozessorhersteller, der später von Cray übernommen wurde
 Forssan Palloseura, ein finnischer Eishockeyverein
 Federalnaia Pogranitshnaia Slushba, Föderaler Dienst für den Außengrenzschutz in Russland, der im Jahr 2002 vom FSB übernommen wurde
 , Online-Bezahlfunktion von Amazon, siehe Elektronisches Geld
 , ein selbst skalierbares Stromverbrauch-System bei Sensornetzen
 Fossa Posterior-Syndrom, Syndrom der hinteren Schädelgrube

Abkürzung